Laws in Wales Acts 1535–1542, waarbij Wales geannexeerd werd door het Koninkrijk Engeland, aangenomen door het Parlement van Engeland.
 Acts of Union (1707), waarbij het Koninkrijk Groot-Brittannië gevormd werd, aangenomen door de parlementen van Schotland en Engeland.
 Act of Union (1800), waarbij het Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland gevormd werd, aangenomen door de parlementen van Groot-Brittannië en Ierland.
 Act of Union 1840, waarbij Upper- en Lower Canada tot één provincie Canada samengevoegd werden, aangenomen door het parlement van het Verenigd Koninkrijk. Zie Geschiedenis van Canada#Act of Union.